Moxy – kanadyjski zespół muzyczny

 Moxy – album zespołu Moxy

Inne

 Moxy Engineering – norweski producent wywrotek

 Moxy Hotels – amerykańska sieć hotelowa